Заглушка (choke, plug, stopper; terminator (для разъёма на электронном приборе) ) — приспособление для закрывания отверстия наглухо. Бывают функциональные и декоративные.

 Заглушка в теплотехнике

 Заглушка в программировании (в структурном программировании и в проектировании интерфейсов; программная или аппаратная заглушка порта)
 Сайт-заглушка в сайтостроительстве

 Заглушка ремня безопасности в автомобиле блокирует звуковой и световой сигнал "пристегните ремни".